Strigilis – struktury na przednich goleniach owadów
 Strigilis (przyrząd) – starożytna skrobaczka używana do higieny osobistej